Сельский посёлок имени Пе́рвого Ма́я — населённый пункт в Богородском районе Нижегородской области. Входит в состав Каменского сельсовета.

Население

Название 
Назван в честь праздника весны и труда, который отмечается 1 мая.

Источники

Примечания 

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)